Тжилик Ривут — имя.

 Тжилик Ривут — аэропорт в городе Палангкарая, Индонезия.
 Тжилик Ривут — второй губернатор провинции Центральный Калимантан.